Torneig de tennis masculí: Huajin Securities Zhuhai Championships 2019
 Torneig de tennis femení: Hengqin Life WTA Elite Trophy Zhuhai 2019